Ту́мба (від  — «могила», що сходить до ) — багатозначний термін.
 Тумба — кругла дерев'яна споруда для наклеювання афіш, оголошень.
 Дорожня тумба — стовпчик біля тротуару або дороги.
 «Тумба» — футбольний стадіон у місті Салоніки.

Морська справа 
 Парна тумба
 Швартувальна тумба

Меблі 
 Тумба — невелика шафка для різноманітного використання.
 Приліжкова тумба
 Тумба — елемент тумбового стола, туалетного столика тощо.
 Стіл-тумба — вид складаного стола.

Топонім 

 Тумба — гора на кордоні Болгарії, Греції і Північної Македонії.
 Тумба — місто та адміністративний центр комуни Ботчирка в лені Стокгольм, Швеція.
 Тумба — озеро в Демократичній Республіці Конго.
 Тумба — назва верхньої течії річки Сонго, в Республіці Карелія, Росія.